In 1947/48 werd het derde kampioenschap gespeeld van de Berliner Stadtliga, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Union Oberschöneweide werd kampioen en plaatste zich voor de eerste naoorlogse eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor met 7:0 van FC St. Pauli.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1947/48
Oberliga Berlin